Loelva ist der Name folgender Flüsse:

 Alna (Fluss) (auch Loelva genannt), Fluss in Oslo
 Loelva, Fluss in der Kommune Stryn